Jean Chacornac – francuski astronom
 (1622) Chacornac – planetoida nazwana jego imieniem
 Chacornac – krater na Księżycu